Het arrondissement Issoire is een arrondissement van Frankrijk, gelegen in het departement Puy-de-Dôme in de regio Auvergne-Rhône-Alpes. De onderprefectuur is Issoire. Het bestaat uit 9 kantons en 116 gemeentes.

Samenstelling

Kantons
Tot 2014 waren de kantons van het arrondissement Issore de volgende:
 Ardes
 Besse-et-Saint-Anastaise
 Champeix
 Issoire
 Jumeaux
 Saint-Germain-Lembron
 Sauxillanges
 Tauves
 La Tour-d'Auvergne

Na de herindeling van de kantons bij decreet van 21 februari 2014, met uitwerking op 22 maart 2015, zijn dat :
 Kanton Brassac-les-Mines
 Kanton Issoire
 Kanton Le Sancy  ( deel 40/43 )
 Kanton Vic-le-Comte   ( deel 5/19 )

Gemeentes
De gemeentes van het arrondissement Issoire zijn:

Externe links
 Issoire op de website van het Frans Nationaal Instituut voor Statistiek en Economisch Onderzoek (INSEE, in French)

Puy-de-Dôme
Issoire